Чикалов — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Чикалов, Александр Фёдорович (1902—1950) — батальонный комиссар, позднее начальник контрразведки РОА
 Чикалов, Максим Сергеевич (род. 1972) — автор-исполнитель
 Чикалов, Ромуальд Александрович (род. 1931) — белорусский историк.

Чикалова, Ирина Ромуальдовна (род. 1961) — белорусский историк, социолог, политолог.

Топоним 
 Чикалов — хутор в России, Адыгея, Шовгеновский район.

См. также 
 Чекалов
 Чкалов